Nuevo León puede referirse a:
 Nuevo León, estado o entidad federativa integrante de México;
 Nuevo León (estación de Metrobús), estación del sistema de transporte rápido de la Ciudad de México nombrado en honor al estado mexicano epónimo.
 Nuevo León (Argentina) , paraje en departamento de Adolfo Alsina, Río Negro, Argentina;
 Estación Nuevo León , estación ferroviaria ubicada en el paraje de Nuevo León, Argentina.
 Nuevo León (Baja California) , localidad del municipio de Mexicali en Baja California, México.
 Nuevo León (Guatemala), Cantón localizado en en municipio de Santa Cruz Barillas, del departamento de Huehuetenango, Guatemala.